Nattens barn kan avse:

Nattens barn (film) –  en svensk dramafilm från 1916
Nattens barn (TV-serie) – en miniserie på fyra halvtimmeslånga avsnitt som visades i SVT 1995
Nattens barn – Tracy Lords självbiografi, se Traci Lords (biografi)